Річард Томпсон — музикант.
 Річард Томпсон — тринідадський спринтер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок